Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2014 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 9 по 21 декабря 2013 года в городах Санок (Польша) и Дамфрис (Великобритания). По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получила право играть в ТОП-дивизион чемпионата мира 2015 года, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу B. По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, вышла в группу А, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу A второго дивизиона чемпионата мира 2015 года.

Сборная Великобритании по окончании турнира в группе A была дисквалифицирована из-за участия запрещённого правилами игрока. Защитник Адам Джонс имеет гражданство Канады и Великобритании и не сыграл достаточное долгое время в Великобритании, чтобы выступать за сборную. В итоге, сборная Великобритания занимает шестое место и переходит в группу A второго дивизиона вместо сборной Японии.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — десять из Европы и две из Азии. Сборная Японии пришла из второго дивизиона, сборная Латвии пришла из ТОП-дивизиона, остальные — с прошлого турнира первого дивизиона.

Судьи 
ИИХФ утвердила 8 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2014 года.
В группе А первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей. В группе B первого дивизиона также участвовало 4 главных и 7 линейных судей.

Группа А первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2014 года

Главные судьи
  Кристофер Питоскья
  Даниэль Гамбер
  Владимир Пешина
  Джимми Бергамелли

Линейные судьи
  Артур Гылинский
  Войцех Мощжинский
  Мартин Корба
  Марек Главаты
  Симон Вюст
  Трпимир Пиражич
  Ульрих Пардатшер

Группа B первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2014 года

Главные судьи
  Бретт Шева
  Стефан Фонселиус
  Даниэль Вирт
  Гергей Кинчеш

Линейные судьи
  Мортен Агертофт
  Скотт Далглиш
  Эндрю Далтон
  Максим Богданов
  Василий Каляда
  Натан Ванустен
  Дамир Ракович

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Давид Кикерт
 Защитник:  Янис Якс
 Нападающий:  Оливер Бьоркстранд

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Патрик Петер
  Артур Гаврус
  Георг Сёренсен
  Артурс Шевченко
  Давид Заболотный
  Лука Петелин

Группа B 
Сборная Великобритании по окончании турнира была дисквалифицирована из-за участия запрещённого правилами игрока.

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+0).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Мартин Рабансер
 Защитник:  Юрий Сергиенко
 Нападающий:  Кирилл Савицкий

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Седрик Ди Дио Бальзамо
  Адам Госс
  Мартин Рабансер
  Юрий Сергиенко
  Кейта Кидо
  Эдуард Захарченко

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

2013 год в хоккее
Декабрь 2013 года
М*1
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Польше
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Великобритании
Хоккей
Хоккей